Il singolare del torneo di tennis Espinho Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-1, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Fernando Meligeni (quarti di finale)
 André Sá (quarti di finale)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)
 Rainer Schüttler (primo turno)

 Alberto Martín (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Guillermo Cañas (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 1998